Kahlen est un patronyme allemand pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1968), programmeur de jeux d'échecs allemand
 (né en 1966), sculpteur sonore et artiste médiatique allemand
 (né en 1940), artiste vidéo allemand

Voir aussi
, firme d'architecte 

Homonymie de patronyme
Patronyme allemand